Jírovec ist der Familienname folgender Personen:

 Fredi Jirovec, Wiener Liedermacher
 Otto Jírovec (1907–1972), tschechischer Mikrobiologe
 Vojtěch Jírovec (1763–1850), tschechisch-österreichischer Komponist